Akins ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Akins (1918–1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Ellen Akins (* 1959), US-amerikanische Schriftstellerin
 Faren R. Akins, Psychologe
 Rhett Akins (* 1969), US-amerikanischer Countrysänger und Songschreiber
 Thomas Beamish Akins (1809–1891), kanadischer Historiker
 Tony Akins (* 1960), US-amerikanischer Illustrator
 Tyron Akins (* 1986), nigerianischer Hürdenläufer US-amerikanischer Herkunft
 Virgil Akins (1928–2011), US-amerikanischer Boxer
 Willie Akins (1939–2015), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Zoë Akins (1886–1958), US-amerikanische Schriftstellerin
 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Akins (Georgia), im Bulloch County
 Akins (Oklahoma), im Sequoyah County - Civil district
 Akins (Oklahoma), im Sequoyah County
 Akins Chapel, im Decatur County, Tennessee
 Akins Corner, im Tipton County, Tennessee
 Akins Mill, im Bulloch County, Georgia
 Akins (CDP), im Sequoyah County, Oklahoma - Census designated place
 Akins Township, im Sequoyah County, Oklahoma

Sonstiges:
 Akins Branch, Fließgewässer im Hardin County, Tennessee
 Akins Lake, See im Panola County, Texas
 Akins Pond (Florida), See im Sumter County
 Akins Pond (Georgia), See im Bulloch County

Siehe auch:
 Akins Creek
 Akin (Begriffsklärung)